Sargon (Šarru-kīn oder Šarru-kēn, akkadisch „Der König ist legitim“ oder „legitimer König“) ist der Name folgender mesopotamischer Herrscher:

 Sargon von Akkad
 Šarru-kīn I. von Assyrien
 Šarru-kīn II. von Assyrien

Sargon steht für:

 Sargon (Schuh), ein Schuhmodell
 Sargon (Schachprogramm), eine erstmals 1978 veröffentlichte Software von Dan und Kathe Spracklen